Il doppio  del JSM Challenger of Champaig è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Raven Klaasen e Izak van der Merwe erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Klaasen ha fatto coppia con John Paul Fruttero, mentre van der Merwe ha fatto coppia con Rik De Voest.

van der Merwe e Rik De Voest hanno battuto in finale 2–6, 6–3, [10–4] Martin Emmrich e Andreas Siljeström.

Teste di serie

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (finale)
  Carsten Ball /  Chris Guccione (semifinali)

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (semifinali)
  Rik De Voest /  Izak van der Merwe (campioni)

Tabellone

Note 
 

JSM Challenger of Champaign-Urbana 2011